Frederick County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Frederick County (Maryland) – okres státu Maryland
 Frederick County (Virginie) – okres státu Virginie